Robleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robleda-Cervantes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Robleda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Robleda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar